A Botola de 2016–17 , também conhecida como Botola Maroc Telecom por motivos de patrocínio, é a 61ª e a 6ª sob o novo formato da Liga Marroquina Pro, a principal liga profissional marroquina de futebol. As partidas foram anunciadas em 2 de agosto de 2016. A temporada começou em 27 de agosto de 2016 e pode ser encerrada em 28 de maio de 2017.

O FUS Rabat entrou na temporada como campeão da temporada 2015-2016 . O Atlas Khénifra e JS Kasbah Tadla entraram como as duas equipes promovidas da Botola 2 de 2015-16 .

O Wydad venceu o campeonato pela 19ª vez na história de Botola depois de vencer o Olympic Safi em 17 de maio de 2017.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 2.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Promovidos e rebaixados 2015-16

Tabela

Resultado

Artilheiro

principais artilheiros

Prêmios Anuais	
A Federação Real Marroquina de Futebol, em coordenação com a LNFP (Liga Nacional de Futebol Profissional) e a UMFP (União Marroquina dos Futebolistas Professionnais), organizou na segunda-feira, 3 de julho de 2017 "Stars 'Night" em homenagem aos jogadores, treinadores e árbitros foram distinguidos durante a temporada 2016/2017.

Campeão

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos